Джиральдони () - итальянская фамилия:

 Джиральдони, Леоне (Лев Иванович, 1824—1897) — итальянский оперный певец (баритон) и композитор.
 Джиральдони, Эудженио (1871—1924) — итальянский оперный певец (баритон), старший сын Леоне Джиральдони. 

Составная фамилия
 Ферни-Джиральдони, Каролина Людвиговна (1839—1923) — итальянская скрипачка, певица (сопрано) и вокальный педагог; жена Леоне Джиральдони.